Chiesa di Maria Santissima di Montenero (Lagoni Rossi), in provincia di Pisa
Chiesa di Maria Santissima di Montenero (Larderello), in provincia di Pisa